Мазра:

 Мазра — центр психического здоровья «Мазра» в Акко, Израиль. 
 Мец-Мазра — старое название села Мец-Масрик в Армении в марзе Гехаркуник, район Варденис. 
 Покр-Мазра — старое название села Покр-Масрик в Армении в марзе Гехаркуник, район Варденис. 
 Мазра (Джебраильский район) — село в Джебраильском районе Азербайджана.
 Мазра (Губадлинский район) — село в Губадлинском районе Азербайджана.
 Мазра (Ордубадский район) — село в Ордубадском районе Азербайджана.